Себряков — фамилия.

Известные носители
 Себряков, Сидор Никифорович (1700—1761) — помещик, бригадир Донского казачьего войска.
 
 Себряков, Герман Георгиевич (род. 1938) — советский и российский физик.
 Себрякова, Анна Михайловна (в монашестве Арсения; 1833—1905) — игумения Усть-Медведицкого Преображенского монастыря РПЦ, иконописец.

См. также 
 Себряковы (род)
 Себряково — железнодорожная станция Приволжской железной дороги
 Себряков — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области